Cuyo (Argentina), regija u Argentini
 Cuyo (pokrajina), povijesna pokrajina u Argentini
 Cuyo, Palawan, Filipini
 Zračna luka Cuyo, Filipini
 Otočje Cuyo, Filipini
 1917 Cuyo, asteroid iz grupe Amora